Venkatachalam – località dell'India
 16214 Venkatachalam – asteroide della fascia principale